Margomulyo (Bojonegoro), een onderdistrict in de Indonesische provincie Oost-Java
Margomulyo (Glenmore), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Gunung Malela), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Jati Agung), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Kerek), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Ngawi), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Pegandon), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Tayu), een bestuurslaag in Indonesië
Margomulyo (Watulimo), een bestuurslaag in Indonesië